DTM puede referirse a los siguientes artículos:

 Deutsche Tourenwagen Masters, nuevo nombre de la anterior competición cuando se reinstauró en 2000.
 Deutsche Tourenwagen Meisterschaft, competición alemana desde 1984 hasta 1996.

Siglas